Bogie kan syfta på:

 Bogie – smeknamn på Humphrey Bogart
 Bogie River – ett vattendrag i Australien
 Lac du Bogie –  en sjö i Kanada
 Bogie Range – en bergskedja i Australien

Se även
 Bogie Lake – flera sjöar
 Boggi